Trauma Center (televisieserie), een Amerikaanse dramaserie uit 1983
 Trauma Center (film), een Amerikaanse film uit 2019
 Trauma Center (computerspelserie), een computerspelserie van Atlus